Clennell ist der Name von
 Luke Clennell (1781–1840), englischer Künstler
 Joseph „Joe“ Clennell (1889–1965), englischer Football-Spieler

Siehe auch:
 Clennell (Northumberland), ein Ort in England